А́делунг (Adelung) — фамилия германского происхождения.

Известные носители:

 Аделунг, Иоганн Кристоф (1732—1806) — немецкий мыслитель, лингвист, переводчик и библиотекарь.
 Аделунг, Николай Николаевич (1857—1917) — зоолог, энтомолог.
 Аделунг, Софи фон (1850—1927) — немецкая писательница и художница русского происхождения.
 Аделунг, Фёдор Павлович (Фридрих фон Аделунг, 1768—1843) — русский историк, библиограф, член-корреспондент СПб. Академии наук. Племянник И. К. Аделунга.
 Аделунг, Юрий Николаевич (1945—1993) — советский и российский бард, поэт, геолог, промышленный альпинист.